Fandriana (district), een district van Madagaskar
Fandriana (stad), de hoofdstad van dit district